Wallimann ist der Familienname folgender Personen:

 Edy Wallimann  (* 1946), Schweizer Musiker und Komponist
 Hans Wallimann (* 1953), Politiker (CVP) des Schweizer Kantons Obwalden
 Isidor Wallimann (* 1944), Schweizer Ökonom und Soziologe
 Martin Wallimann (1958–2014), Schweizer Verleger, Kunstdrucker und Politiker
 Patrick Wallimann (* 1973), Schweizer Triathlet
 Theo Wallimann (* 1946), Schweizer Biologe und Titularprofessor